Gleiter bezeichnet
 ein Gleitflugzeug
 ein Segelflugzeug
 ein Lastensegler
 ein Sportgerät, siehe Gleitschuh
 ein Sportgerät, siehe Hängegleiter
 ein aerodynamischer Auftriebskörper, siehe Lifting Body
 ein Raumgleiter, siehe Raumfähre
 ein Bootstyp, siehe Verdränger und Gleiter
 einen Möbelgleiter
 ein Gleiter kann zum Anhängen von Gardinen dienen
 als Gleiter wird ein Phänomen in Conways Spiel des Lebens bezeichnet
 Wellengleiter

Gleiter ist der Familienname folgender Personen:
 Herbert Gleiter (* 1938), deutscher Physiker und Materialwissenschaftler
 Jörg H. Gleiter (* 1960), deutscher Architekt
 Rolf Gleiter (* 1936), deutscher organischer Chemiker

Siehe auch:
 Kleiter
 Glider